Ryohei Yamazaki (山崎 亮平 Yamazaki Ryōhei, Minamiuonuma, 14 de março de 1989) é um futebolista japonês que atua como atacante. Atualmente joga pelo V-Varen Nagasaki.

Títulos 
Japão
Jogos Asiáticos (1) : 2010

 Kashiwa Reysol
 Segunda Divisão Japonesa: 2019

Ligações externas 
Perfil no Ogol
Perfil no Soccerway

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Júbilo Iwata
Futebolistas do Albirex Niigata
Futebolistas do Kashiwa Reysol
Futebolistas do V-Varen Nagasaki